Stranda härad kan syfta på:

Stranda härad, Kalmar län – ett härad i Småland och Kalmar län
Stranda härad, Viborgs län – ett härad i Viborgs län, Finland